I Freigeist sono un gruppo musicale italiano.

Componenti
 * Lorenzo di Bilio - chitarra
 * Pino Ciasullo - basso - voce
 * Emanuele Coggiola - batteria

Discografia

 1993 - Destino crudele
 1997 - Live at CPA
 2013 - Rise up
 2017 - Psychorgy

Storia del gruppo 
Il gruppo nasce nell’inverno del 1989/1990 durante il periodo di occupazioni studentesche della “Pantera”, in concomitanza con un’altra illustre nascita fiorentina, il CPA Firenze sud. Il gruppo fin dagli esordi si propone di rinverdire i fasti del Granducato Rebel, storico marchio delle autoproduzioni italiane. I gruppi che ne fanno parte sono vicini a quel movimento punk hardcore che tanta influenza ha avuto per una intera generazione.

I Refuse It!, Dice die e appunto i freigeist sono fra i gruppi più oltranzisti in seno a questo movimento musicale. Dopo partecipazioni a varie manifestazioni sonore del periodo (sinistro, rockcontest ecc) il gruppo nel 1994 vive un momento di difficoltà per l’abbandono del batterista Emanuele Coggiola. Il nuovo batterista Leonardo Dessì accompagnerà il gruppo per altri tre anni, insieme al nuovo cantante Luca Ercoli. Poi nel 1997 inizia per vari motivi familiari il lungo periodo di stop. Nel corso del 2012 il gruppo si riforma in formazione originale fatta eccezione per il chitarrista Stefano Migliorini. Il repertorio dei Freigeist varia da un iniziale hardcore melodico ad un più ortodosso hard core metal della seconda fase.”

Voci correlate
 Granducato Hardcore

Gruppi e musicisti della Toscana